Der Kanton Orthe et Arrigans ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dax, im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Peyrehorade.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Orthe et Arrigans